mesa – duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej
 MESA – oficjalny skrót nazwy Młoda Ekstraklasa
 Mesa Boogie – firma produkująca wzmacniacze dla gitarzystów i basistów
 Mesa – klub żeglarski
 Mesa 3D – biblioteka informatyczna, implementacja OpenGL
 Mesa – fikcyjne państwo w powieściach Honorverse Davida Webera

Miejscowości w USA:
 Mesa – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Mesa – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Inyo
 Mesa – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Franklin

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mesa (ang. Mesa County) – w stanie Kolorado

Zobacz też 
 tranzystor mesa